Schmider ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Schmider (1955–2014), deutscher Fußballspieler
 Christoph Schmider (* 1960), Archivdirektor der Erzdiözese Freiburg und Autor
 Erwin Schmider (* 1938), deutscher Endurosportler
 Franz Anton Schmider (1817–1891), Schillernde Figur der Biedermeierzeit
 Karl Schmider (1935–2022), deutscher Komponist, Dirigent, Lehrer und Organist
 Klaus Schmider (* 1966), deutscher Militärhistoriker 
 Manfred Schmider (* 1949), deutscher Unternehmer
 Rico Schmider (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Roland Schmider (* 1940), deutscher Fußballfunktionär

Siehe auch:
 Schmieder